Роман Головинский (; род. 26 июля 1979 США) — американский математик, работает в области теории чисел и теории модулярной функции. В настоящее время доцент кафедры математики Университета штата Огайо.

Биография 
Получил степень бакалавра наук (2001) в Ратгерском университете, там же защитил докторскую диссертацию под началом Хенрика Иванеца.

В 2011 году Головинского наградили премией SASTRA Рамануджан за работу в «области математики под влиянием гения Шриниваса Рамануджана», с  доказал гипотезу . Стипендиат Слоуна 2011.

С 2006—2008 работал по приглашению аспирантом в Торонтском университете и Институте перспективных исследований с 2009—2010.

Награды 
 Премия SASTRA Ramanujan (2011)
 Стипендия Слоуна (2011)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Математики в теории чисел
Википедия:Биографии современников
Математики США
Математики XXI века
Математики XX века
Доктора философии
Стипендиаты Слоуна
Удостоенные SASTRA Ramanujan